Новгоро́дка — деревня в северо-западной части Пушкиногорского района Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Новгородкинская волость».

Расположение 
 Деревня расположена в 86 км к югу от города Псков на пересечении автодорог  Санкт-Петербург — Псков — Киев и  Новгородка — Пушкинские Горы — Новоржев — Локня.

 Удалённость от административного центра района — посёлка городского типа Пушкинские Горы составляет 22 км.

 Административный центр сельского поселения — деревня Рубилово находится в 8 км к востоку от деревни, на трассе .

Население 
Численность населения деревни составляет 101 человек (2000 год).

Инфраструктура 

В деревне расположены почтовое отделение связи, автозаправочная станция, два кафе, продовольственный магазин. У поворота на Пушкинские горы до 2007 года действовал стационарный пост ГИБДД (сейчас в его здании пункт продажи страховок); в 2019 году был установлен светофор.

Справа по ходу движения находится стоянка для большегрузных автомобилей, это продолжает традиции начатые в довоенное время, когда Новгородка была промежуточным пунктом на трассе, стоянкой путников.

Достопримечательности 

На восточной окраине деревни, у поворота на Пушкинские Горы установлен памятник на могиле советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

Примечания

Ссылки 
  Новгородкинская волость на сайте Пушкиногорской районной администрации

Населённые пункты Пушкиногорского района